В одиночному розряді тенісного турніру Chichester Tennis Tournament 1978, який проходив в рамках Туру WTA 1978, Івонн Гулагонг здобула титул, у фіналі перемігши Пем Тігуарден 6-4, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Івонн Гулагонг (переможниця)
  Трейсі Остін (чвертьфінал)
  Міма Яушовець (2-ге коло)
 Відсутня

 Джанет Ньюберрі (півфінал)
 Пем Шрайвер (1-ше коло)
 Лора Дюпонт (2-ге коло)
 Флоренца Міхай (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Chichester Tennis Tournament